Permisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kommana, ö, Norra Savolax, Norra Savolax, 
 Permisaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Permisaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar